Antonio Privitera – pittore italiano
Francesco Privitera, noto anche con lo pseudonimo di Frank – fumettista italiano
Giuseppe Aurelio Privitera – grecista e accademico italiano
John Privitera – ex calciatore maltese
Matteo Privitera, conosciuto come Vegas Jones – rapper italiano
Veronica Privitera – calciatrice italiana